Huetamo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huetamo de Núñez, kommunhuvudort, Michoacán de Ocampo, 
 Huetamo (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar